Michael Collins — patriota e revolucionário irlandês
 Michael Collins (filme) — de 1996 sobre Michael Collins, protagonizado por Liam Neeson
Michael Collins (astronauta) — norte-americano

Desambiguações de antropônimos